Try hace referencia a varios artículos:

Deporte 
 Try ("ensayo" en España), manera de marcar puntos en un partido de rugby league y rugby union.

Música 
 Try (canción de Nelly Furtado)
 Try (canción de Pink)
 Try!, álbum de John Mayer Trio
 Try (álbum de Bebo Norman) (ver en inglés)
```Try song originally (safic aisha).

Televisión 
 Try (The Walking Dead) : episodio décimo cuarto de la quinta temporada de la serie de terror post-apocalíptica The Walking Dead

Además 
 TRY es el código ISO de la lira turca, la moneda de curso legal de Turquía y de la República Turca del Norte de Chipre.